Velika nagrada Rusije 2019 je šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 29. septembra 2019 na uličnem dirkališču Soči okoli olimpijskih objektov v Sočiju. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretje pa Charles Leclerc, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:33,613
|1:32,434
|1:31,628
| align="center"|1
|-
!2
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:33,230
|1:33,134
|1:32,030
| align="center"|2
|-
!3
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:33,032
|1:32,536
|1:32,053
| align="center"|3
|-
!4
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:33,368
|1:32,634
|1:32,310
| align="center"|9
|-
!5
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:33,413
|1:33,281
|1:32,632
| align="center"|4
|-
!6
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:34,184
|1:33,807
|1:33,222
| align="center"|5
|-
!7
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:34,236
|1:33,898
|1:33,289
| align="center"|6
|-
!8
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:34,201
|1:33,725
|1:33,301
| align="center"|7
|-
!9
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:34,283
|1:33,643
|1:33,517
| align="center"|8
|-
! data-sort-value="20" |10
| align="center" |3
| data-sort-value="RIC" | Daniel Ricciardo
|Renault
|1:34,138
|1:33,862
|1:33,661
| align="center" |10
|-
!11
| align="center" |10
| data-sort-value="GAS" | Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:34,456
|1:33,950
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="21" |
| align="center" |16
|-
!12
| align="center" |11
| data-sort-value="PER" | Sergio Pérez
|
|1:34,336
|1:33,958
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="22" |
| align="center" |11
|-
!13
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" |
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:34,755
|1:34,037
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="23" |
| align="center" |12
|-
!14
| align="center" |20
| data-sort-value="MAG" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:33,889
|1:34,082
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="24" |
| align="center" |13
|-
!15
| align="center" |18
| data-sort-value="STR" | Lance Stroll
|
|1:34,287
|1:34,233
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="25" |
| align="center" |14
|-
!16
| align="center" |7
| data-sort-value="RAI" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:34,840
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="26" |
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="26" |
| align="center" |15
|-
!17
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:35,356
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="27" |
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="27" |
| align="center" |17
|-
!18
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB" | Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|1:36,474
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="28" |
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="28" |
| align="center" |18
|-
!19
| align="center" |23
| data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:39,197
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="29" |
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="29" |
| align="center" data-sort-value="20"|
|-
!data-sort-value="20"|DNQ
| align="center" |26
|data-sort-value="KVY" | Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
| brez časa
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="30" |
| align="center" style="background: silver" data-sort-value="30" |
| align="center" |19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |44
| data-sort-value="VET" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
| 1:33:38,992
| align="center" |2
| align="center" |26
|-
!2
| align="center" |77
| data-sort-value="LEC" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|53
| +3,829
| align="center" |4
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |16
| data-sort-value="VER" | Charles Leclerc
|Ferrari
|53
| +5,212
| align="center" |1
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |33
| data-sort-value="HAM" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|53
| +14,210
| align="center" |9
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |23
| data-sort-value="BOT" | Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|53
| +38,348
| align="center" |
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |55
| data-sort-value="ALB" | Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|53
| +45,889
| align="center" |5
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |11
| data-sort-value="NOR" | Sergio Pérez
|
|53
| +48,728
| align="center" |11
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |4
| data-sort-value="GAS" | Lando Norris
|McLaren-Renault
|53
| +57,749
| align="center" |7
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |20
| data-sort-value="HUL" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|53
| +58,779
| align="center" |13
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |27
| data-sort-value="GIO" | Nico Hülkenberg
|Renault
|53
| +59,841
| align="center" |6
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |18
| data-sort-value="GRO" | Lance Stroll
|
|53
| +1:00,821
| align="center" |14
|
|-
!12
| align="center" |26
| data-sort-value="SAI" | Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|53
| +1:02,496
| align="center" |19
|
|-
!13
| align="center" |7
| data-sort-value="STR" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|53
| +1:08,910
| align="center" |15
|
|-
!14
| align="center" |10
| data-sort-value="RIC" | Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|53
| +1:10,076
| align="center" |16
|
|-
!15
| align="center" |99
| data-sort-value="KVY" |
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|53
| +1:13,346
| align="center" |12
|
|-
!Ods
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB" | Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|28
| Umik
| align="center" |18
|
|-
!Ods
| align="center" |63
| data-sort-value="MAG" | George Russell
|Williams-Mercedes
|27
|Trčenje
| align="center" |17
|
|-
! data-sort-value="18" |Ods
| align="center" |5
| data-sort-value="RAI" | Sebastian Vettel
|Ferrari
|26
|Motor
| align="center" |3
|
|-
! data-sort-value="19" |Ods
| align="center" |3
| data-sort-value="PER" | Daniel Ricciardo
|Renault
|24
|Trčenje
| align="center" |10
|
|-
! data-sort-value="20" |Ods
| align="center" |8
| data-sort-value="RUS" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|0
|Trčenje
| align="center" |8
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2019
2019
Šport v Sočiju